Hoogstraat (Hasselt, België), een straat in de Belgische stad Hasselt
 Hoogstraat (Hasselt, Overijssel), een straat in de Nederlandse plaats Hasselt